Борилово — топоним:

Белоруссия 
 Борилово — хутор в Миорском районе Витебской области

Болгария 
 Борилово — село в общине Стара-Загора Старозагорской области

Россия 
 Борилово — деревня в Вологодском районе Вологодской области
 Борилово-2 — деревня в Вологодском районе Вологодской области
 Борилово — деревня в Ногинском районе Московской области
 Борилово — село в Болховском районе Орловской области

Другое 
 Борилово —  древнерусский город, существовавший в домонгольское время